Баходи́р Курба́нов:
 Курбанов, Баходир Исакович (род. 1972) — узбекский борец греко-римского стиля.
 Курбанов, Баходир Низамович (род. 1969) — министр обороны Узбекистана.